

Toponymes 
 Hoste, commune française de Moselle.
 Hoste, commune de Slovaquie, située dans la région de Trnava, district de Galanta.
 Hoste, île chilienne.
 Rue Julius Hoste à Bruxelles.

Patronymes 
Le patronyme Hoste provient :
d'un métier : celui qui donne l'hospitalité à quelqu'un (ancien fr. hoste). 
du prénom latin Augustus (d'où aussi Aoust).

 Frank Hoste (né en 1955), cycliste belge.
 Geert Hoste (né en 1960), humoriste belge.
 Huib Hoste, architecte belge, né à Bruges en 1881, décédé à Hove (province d'Anvers) en 1957.
 Julius Hoste, éditeur belge de langue néerlandaise, fondateur en 1888 du quotidien Het Laatste Nieuws.
 Leif Hoste (né en 1977), cycliste belge.
 Paul Hoste (1652-1700), théoricien français de la guerre navale.
 William Hoste (1780-1828), officier de marine britannique durant les guerres napoléoniennes. Proche de l'amiral Nelson, il fut le commandant des forces britanniques à la bataille de Lissa (1811).

Voir aussi 
 Host

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme